Cloudburst, un film de Francis Searle sorti en 1951.
 Cloudburst, un film de Thom Fitzgerald sorti en 2011.